Густав Хилбиг (; ) — немецкий и лифляндский архитектор. Работал в Риге.

Биография 
Родился 24 октября 1822 года в прусской провинции Силезия.

Учился в Королевской школе искусства и зодчества в Бреслау и Берлинской строительной академии. Работал в Гольштейне, Берлине и Крефельде, в том числе в Крефельдском провинциальном музее (1851—1855) и Крефельдском училище (1855—1863). Преподавал в Рижском политехническом институте (с 1863), первый декан факультета архитектуры (с 1869), профессор.

Похоронен на Большом кладбище в Риге.

Сын — известный архитектор Герман Хилбиг (1860—1939).

Известные сооружения 
 Церковь Святого Павла (1878)
 Рижский политехнический институт: первый корпус завершен в 1869 году, сохранились интерьеры, корпус Института по улице Меркеля (1873—1876), в 1883—1885 годах объединены в общий комплекс с третьим корпусом по улице Инжениеру (Инженерная).

Ссылки 
 Лютеранская церковь Святого Павла
 Латвийский университет

Примечания

Ссылки 

Архитекторы Риги
Похороненные на Большом кладбище
Преподаватели Рижского политехнического училища